Il doppio del MasterCard Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Brian Dabul e Marcel Felder erano i detentori del titolo. Dabul non ha partecipato e Felder ha fatto coppia con Andrés Molteni, perdendo nei quarti di finale.

Rogério Dutra da Silva e Júlio Silva hanno battuto in finale Vítor Manzini e Pedro Zerbinni 7–6(3), 6–2.

Teste di serie

 Raven Klaasen /  Izak van der Merwe (primo turno)
 Ricardo Hocevar /  João Souza (semifinali)

 Marcelo Demoliner /  Rodrigo Guidolin (primo turno) 
 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (campioni)

Tabellone

Note 
 

MasterCard Tennis Cup 2010